El nombre Spinola puede referirse a:

 Casa de Spínola, una familia aristocrática de origen genovés.

 Ambrosio Spínola (1569-1630), general español, marqués de Los Balbases.
 Maximilian Spinola (1780-1857), descendiente del Ambrosio Spinola.
 Marcelo Spínola y Maestre (San Fernando, Cádiz, 14 de enero de 1835 - † Sevilla, 19 de enero de 1906), cardenal español.